Mparo ist der Name zweier Orte in Uganda:
Mparo (Hoima) im Distrikt Hoima
Mparo (Rukiga), Hauptstadt des Distrikts Rukiga